La Conscience du crime et du châtiment est le vingt-troisième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

Le loup encore une fois 

Hajimé, venu demander à Kenshin sa relation avec Enishi qui a fourni Makoto Shishio en armes, se fait expliquer la situation par Sanosuké et Megumi. Il rejoint alors Kenshin et Kaoru et se déclare prêt à affronter Mumyōi Satsumé.

Je ne veux pas perdre 

Saito et Mumyōi s'affrontent, ce dernier utilisant un rideau de terre pour aveugler son adversaire. Mais Saito le met en difficulté et lui transperce le bras dans le sens de la longueur.

Un commandement souple 

Blessé, Mumyōi va chercher des explosifs fabriqués par Enishi, et creusant le sol à la manière d'une taupe les dispose autour de Saito pour l'empêcher de bouger. Mais ce dernier arrive à éviter l'attaque et assomme Mumyōi.

Il faut l'intervention de Kenshin, refusant de voir mourir qui que ce soit, pour que Saito ne tue pas son adversaire.

Un duel prédestiné 

Les cinq adversaires vaincus, Enishi fait comme promis descendre sa montgolfière pour affronter Kenshin. Il échange quelques mots avec Gein sur un certain « chargement », puis fait face à Kenshin.

Une autre de mes capacités 

Dégainant leur sabre, Enishi et Kenshin commencent à s'affronter. Ils font jeu égal, et Enishi est le premier à utiliser une technique d'attaque puissante, combinant sabre et corps à corps.

Conte ancien 

Constatant que Kenshin, qui dit juste vouloir l'arrêter, ne se bat pas sérieusement, Enishi lui raconte son histoire, comment il a vécu à Shanghai et est devenu un criminel obsédé par l'idée de tuer Kenshin. Ce dernier décide alors de se battre sérieusement pour protéger ceux qui sont autour de lui.

Un dénouement évident pour un duel attendu depuis 15 ans 

Face à Enishi, Kenshin utilise une technique aérienne, puis lance le « dragon à neuf têtes » sur son adversaire, qui néanmoins se relève, déterminé à poursuivre le combat.

La conscience du crime et du châtiment 

Kaoru, bien que Kenshin domine le combat, est troublée, car elle sait que Kenshin porte en lui le remords d'avoir tué Tomoe.

Se faisant face, les deux adversaires utilisent leur technique ultime, le « dragon divin » pour Kenshin et le « kofuku zettōsei » pour Enishi.

Les vraies intentions de la « vengeance humaine » 

Enishi, qui a déjà vu faire le dragon divin, réussit à contrer l'arcane, et blesse grièvement Kenshin à la poitrine, blessure équivalente à celle que jadis Kenshin infligea à Tomoe.

Gein lance une bombe fumigène, afin de réduire le champ de vision de tout le monde et éviter toute gêne dans l'accomplissement de la « vengeance humaine ».

Enishi se dirige vers Kaoru, déclarant qu'il va prendre à Kenshin la personne qui est la plus chère pour lui. Kenshin alors se relève, et frappe violemment Enishi, en lui disant que c'est la seule chose qu'il ne permettra jamais.

Tâtonnements dans les ténèbres 

Remonté, Kenshin a le dessus sur Enishi qui ne comprend pas comment son adversaire peut encore se relever. Mais au moment où Kenshin va assommer Enishi, lui promettant de tout lui raconter et d'accepter ensuite sa punition, Kujiranami se relève et attrape Kenshin.

Enishi profite de l'occasion pour se fondre dans le brouillard créé par la bombe fumigène, et se retrouve face à Kaoru.

Triple bataille | La fin du rêve

Volume de Kenshin le vagabond